Plusieurs villes ou communes possèdent une rue Dante :

Rue Dante à Bruxelles.

Rue Dante à Paris.

Voir aussi 
 
 

Dante Rue